Vevčani (makedonska: Вевчани) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Vevčani, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Vevčani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vevčani är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Vevčani. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer sydost om Vevčani. 

Trakten runt Vevčani består till största delen av jordbruksmark. Runt Vevčani är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Vevčani (kommun)